Velika nagrada San Marina 1998 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 26. aprila 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:25,973
|
|-
! 2
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:26,075
| +0,102
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:26,437
| +0,464
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:27,169
| +1,196
|-
! 5
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:27,273
| +1,300
|-
! 6
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:27,390
| +1,417
|-
! 7
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:27,592
| +1,619
|-
! 8
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:27,645
| +1,672
|-
! 9
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:27,866
| +1,893
|-
! 10
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:27,937
| +1,964
|-
! 11
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:28,111
| +2,138
|-
! 12
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:28,191
| +2,208
|-
! 13
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:28,270
| +2,297
|-
! 14
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:28,798
| +2,825
|-
! 15
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:29,073
| +3,100
|-
! 16
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:29,584
| +3,511
|-
! 17
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:29,641
| +3,568
|-
! 18
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:29,932
| +3,959
|-
! 19
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:30,649
| +4,676
|-
! 20
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:31,017
| +5,044
|-
! 21
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:31,255
| +5,282
|-
! 22
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:31,482
| +5,509
|}

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 62
| 1:34:24,593
| 1
| 10
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 62
| + 4,554 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 62
| + 51,775 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 62
| + 54,590 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 62
| + 1:17,476
| 8
| 2
|-
! 6
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 61
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 60
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 8
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 60
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 9
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 60
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 10
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 57
| Hidravlika
| 7
|  
|-
! 11
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 56
| +6 krogov
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 48
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 40
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 34
| Pedal za plin
| 16
|  
|-
! Ods
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 27
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 18
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 17
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 17
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 17
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 12
| Predrta guma
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 8
| Prenos
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 0
| Zavrten
| 17
|  
|}

Formula 1 sezona 1998
1998